|-
|(102251)||1999 TD28|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,189|| align=right|2,55|| align=right|3,564||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102252)||1999 TG28|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,230|| align=right|1,18|| align=right|3,558||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102253)||1999 TH28|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,226|| align=right|1,13|| align=right|3,640||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102254)||1999 TO28|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,194|| align=right|1,44|| align=right|3,674||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102255)||1999 TR29|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,109|| align=right|3,09|| align=right|3,691||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102256)||1999 TP30|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,212|| align=right|1,24|| align=right|3,858||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102257)||1999 TZ30|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,225|| align=right|2,06|| align=right|3,777||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102258)||1999 TR31|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,182|| align=right|2,50|| align=right|3,756||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102259)||1999 TK32|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,226|| align=right|3,20|| align=right|3,591||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102260)||1999 TM33|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,104|| align=right|6,05|| align=right|3,713||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102261)||1999 TF34|| align=right|17,0|| align=right|2,605|| align=right|0,269|| align=right|4,34|| align=right|4,205||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102262)||1999 TJ34|| align=right|17,0|| align=right|2,325|| align=right|0,186|| align=right|5,04|| align=right|3,545||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102263)||1999 TF37|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,231|| align=right|10,26|| align=right|3,412||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102264)||1999 TU37|| align=right|16,4|| align=right|2,301|| align=right|0,093|| align=right|6,96|| align=right|3,489||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102265)||1999 TK38|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,064|| align=right|6,15|| align=right|3,752||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102266)||1999 TD40|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,169|| align=right|3,75|| align=right|3,596||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102267)||1999 TZ40|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,255|| align=right|5,99|| align=right|4,093||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102268)||1999 TU43|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,148|| align=right|4,60|| align=right|3,720||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102269)||1999 TH44|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,091|| align=right|2,40|| align=right|3,755||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102270)||1999 TH45|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,125|| align=right|7,04|| align=right|3,689||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102271)||1999 TK45|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,106|| align=right|2,53|| align=right|3,835||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102272)||1999 TG46|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,110|| align=right|16,46|| align=right|5,633||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102273)||1999 TM46|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,136|| align=right|6,13|| align=right|3,364||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102274)||1999 TV46|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,180|| align=right|3,08|| align=right|3,570||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102275)||1999 TW50|| align=right|15,4|| align=right|2,713|| align=right|0,097|| align=right|2,94|| align=right|4,467||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102276)||1999 TJ53|| align=right|17,0|| align=right|2,168|| align=right|0,160|| align=right|5,05|| align=right|3,192||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102277)||1999 TY54|| align=right|17,5|| align=right|2,451|| align=right|0,089|| align=right|2,39|| align=right|3,836||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102278)||1999 TH55|| align=right|16,7|| align=right|2,589|| align=right|0,141|| align=right|3,50|| align=right|4,164||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102279)||1999 TS57|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,160|| align=right|6,59|| align=right|3,534||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102280)||1999 TE59|| align=right|16,5|| align=right|2,699|| align=right|0,031|| align=right|4,09|| align=right|4,433||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102281)||1999 TM59|| align=right|16,6|| align=right|2,602|| align=right|0,128|| align=right|4,45|| align=right|4,196||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102282)||1999 TX62|| align=right|16,4|| align=right|2,446|| align=right|0,176|| align=right|1,57|| align=right|3,825||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102283)||1999 TG63|| align=right|15,3|| align=right|2,693|| align=right|0,250|| align=right|12,38|| align=right|4,417||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102284)||1999 TM63|| align=right|15,9|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|1,86|| align=right|4,164||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102285)||1999 TP63|| align=right|16,4|| align=right|2,463|| align=right|0,198|| align=right|4,81|| align=right|3,866||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102286)||1999 TR65|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,135|| align=right|1,25|| align=right|3,676||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102287)||1999 TB66|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,240|| align=right|5,65|| align=right|3,578||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102288)||1999 TR69|| align=right|16,0|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|2,68|| align=right|4,349||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102289)||1999 TS71|| align=right|17,2|| align=right|2,237|| align=right|0,204|| align=right|5,67|| align=right|3,345||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102290)||1999 TH74|| align=right|17,2|| align=right|2,357|| align=right|0,147|| align=right|3,54|| align=right|3,618||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102291)||1999 TT74|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,124|| align=right|2,23|| align=right|3,666||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102292)||1999 TX75|| align=right|16,7|| align=right|2,398|| align=right|0,124|| align=right|5,17|| align=right|3,712||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102293)||1999 TK79|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,228|| align=right|2,46|| align=right|3,549||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102294)||1999 TW79|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,205|| align=right|2,76|| align=right|3,617||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102295)||1999 TM81|| align=right|16,1|| align=right|2,457|| align=right|0,132|| align=right|5,94|| align=right|3,851||MBA||12. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102296)||1999 TF83|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,069|| align=right|4,63|| align=right|3,795||MBA||12. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102297)||1999 TH85|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|11,75|| align=right|3,593||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102298)||1999 TO86|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,258|| align=right|9,98|| align=right|3,692||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102299)||1999 TV86|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,149|| align=right|3,37|| align=right|3,458||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102300)||1999 TS87|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,135|| align=right|2,58|| align=right|3,712||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102301)||1999 TO90|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,169|| align=right|5,24|| align=right|3,539||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102302)||1999 TK91|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,154|| align=right|6,58|| align=right|4,055||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102303)||1999 TQ91|| align=right|16,0|| align=right|2,294|| align=right|0,149|| align=right|6,51|| align=right|3,473||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102304)||1999 TB92|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,124|| align=right|7,02|| align=right|3,715||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102305)||1999 TG92|| align=right|15,6|| align=right|2,404|| align=right|0,120|| align=right|7,40|| align=right|3,726||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102306)||1999 TF93|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,126|| align=right|6,86|| align=right|3,728||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102307)||1999 TV95|| align=right|16,5|| align=right|2,317|| align=right|0,259|| align=right|4,82|| align=right|3,527||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102308)||1999 TF96|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,186|| align=right|7,60|| align=right|3,555||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102309)||1999 TM96|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,143|| align=right|9,32|| align=right|4,184||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102310)||1999 TR96|| align=right|16,3|| align=right|2,262|| align=right|0,187|| align=right|5,98|| align=right|3,401||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102311)||1999 TU96|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,185|| align=right|7,17|| align=right|4,040||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102312)||1999 TA98|| align=right|14,3|| align=right|2,344|| align=right|0,062|| align=right|11,55|| align=right|3,587||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102313)||1999 TS98|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,195|| align=right|5,35|| align=right|3,659||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102314)||1999 TB99|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,114|| align=right|12,60|| align=right|3,582||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102315)||1999 TT99|| align=right|15,3|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|6,75|| align=right|3,739||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102316)||1999 TN100|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,199|| align=right|6,77|| align=right|3,606||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102317)||1999 TP101|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,188|| align=right|11,80|| align=right|3,766||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102318)||1999 TF103|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,262|| align=right|13,57|| align=right|4,392||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102319)||1999 TW103|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,160|| align=right|4,89|| align=right|3,614||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102320)||1999 TF104|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,192|| align=right|4,57|| align=right|3,607||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102321)||1999 TL105|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,318|| align=right|13,22|| align=right|4,137||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102322)||1999 TS105|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,250|| align=right|2,77|| align=right|3,425||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102323)||1999 TR106|| align=right|14,5|| align=right|3,183|| align=right|0,182|| align=right|7,37|| align=right|5,679||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102324)||1999 TZ106|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,140|| align=right|15,26|| align=right|5,641||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102325)||1999 TB107|| align=right|14,3|| align=right|3,099|| align=right|0,217|| align=right|9,90|| align=right|5,454||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102326)||1999 TM108|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,179|| align=right|5,47|| align=right|4,132||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102327)||1999 TG109|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,129|| align=right|19,24|| align=right|5,704||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102328)||1999 TJ109|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,057|| align=right|6,53|| align=right|3,248||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102329)||1999 TM110|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,114|| align=right|6,13|| align=right|3,599||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102330)||1999 TA111|| align=right|16,8|| align=right|2,240|| align=right|0,194|| align=right|5,54|| align=right|3,351||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102331)||1999 TA112|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,181|| align=right|3,84|| align=right|3,370||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102332)||1999 TG112|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|3,800||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102333)||1999 TK112|| align=right|17,0|| align=right|2,218|| align=right|0,153|| align=right|1,59|| align=right|3,303||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102334)||1999 TP112|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,204|| align=right|4,11|| align=right|3,378||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102335)||1999 TZ112|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,094|| align=right|14,88|| align=right|5,799||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102336)||1999 TA114|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,205|| align=right|5,23|| align=right|4,618||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102337)||1999 TN114|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,190|| align=right|3,65|| align=right|4,222||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102338)||1999 TD115|| align=right|15,8|| align=right|2,577|| align=right|0,243|| align=right|4,65|| align=right|4,136||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102339)||1999 TH115|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,078|| align=right|5,47|| align=right|3,795||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102340)||1999 TE116|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,53|| align=right|3,721||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102341)||1999 TR118|| align=right|16,1|| align=right|2,636|| align=right|0,185|| align=right|2,03|| align=right|4,280||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102342)||1999 TO120|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,128|| align=right|7,09|| align=right|3,589||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102343)||1999 TP120|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,663||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102344)||1999 TA121|| align=right|17,1|| align=right|2,398|| align=right|0,187|| align=right|2,30|| align=right|3,714||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102345)||1999 TQ121|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,162|| align=right|7,90|| align=right|3,522||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102346)||1999 TF122|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,121|| align=right|7,28|| align=right|3,870||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102347)||1999 TJ122|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,213|| align=right|6,52|| align=right|3,678||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102348)||1999 TT122|| align=right|14,7|| align=right|3,176|| align=right|0,223|| align=right|13,45|| align=right|5,658||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102349)||1999 TX122|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,138|| align=right|7,02|| align=right|3,577||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102350)||1999 TJ123|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,167|| align=right|3,73|| align=right|3,769||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102351)||1999 TY123|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|5,43|| align=right|3,648||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102352)||1999 TY126|| align=right|17,0|| align=right|2,288|| align=right|0,252|| align=right|1,95|| align=right|3,459||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102353)||1999 TQ127|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|1,74|| align=right|3,668||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102354)||1999 TD130|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,119|| align=right|1,17|| align=right|3,744||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102355)||1999 TC131|| align=right|14,7|| align=right|3,243|| align=right|0,083|| align=right|5,83|| align=right|5,840||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102356)||1999 TN133|| align=right|16,1|| align=right|2,546|| align=right|0,133|| align=right|2,59|| align=right|4,062||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102357)||1999 TZ133|| align=right|17,0|| align=right|2,388|| align=right|0,182|| align=right|0,72|| align=right|3,689||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102358)||1999 TN134|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,152|| align=right|4,03|| align=right|4,134||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102359)||1999 TO134|| align=right|16,3|| align=right|2,589|| align=right|0,031|| align=right|3,99|| align=right|4,166||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102360)||1999 TU134|| align=right|16,0|| align=right|2,650|| align=right|0,102|| align=right|1,78|| align=right|4,313||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102361)||1999 TE136|| align=right|17,3|| align=right|2,128|| align=right|0,095|| align=right|1,31|| align=right|3,103||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102362)||1999 TS138|| align=right|16,6|| align=right|2,608|| align=right|0,141|| align=right|1,72|| align=right|4,211||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102363)||1999 TG139|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,143|| align=right|2,07|| align=right|3,817||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102364)||1999 TR139|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,131|| align=right|2,30|| align=right|3,713||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102365)||1999 TU139|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,075|| align=right|7,63|| align=right|3,497||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102366)||1999 TR140|| align=right|16,5|| align=right|2,602|| align=right|0,120|| align=right|1,75|| align=right|4,197||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102367)||1999 TS140|| align=right|16,6|| align=right|2,629|| align=right|0,264|| align=right|4,52|| align=right|4,263||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102368)||1999 TB141|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,055|| align=right|1,37|| align=right|4,538||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102369)||1999 TC142|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,222|| align=right|3,33|| align=right|3,791||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102370)||1999 TE143|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,158|| align=right|14,42|| align=right|4,196||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102371)||1999 TW143|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,104|| align=right|14,58|| align=right|4,113||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102372)||1999 TL144|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,079|| align=right|5,98|| align=right|3,483||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102373)||1999 TP144|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,122|| align=right|7,30|| align=right|3,659||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102374)||1999 TY144|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,100|| align=right|6,18|| align=right|3,837||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102375)||1999 TK145|| align=right|15,0|| align=right|2,975|| align=right|0,107|| align=right|9,77|| align=right|5,130||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102376)||1999 TX145|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,112|| align=right|8,56|| align=right|3,764||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102377)||1999 TZ145|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,206|| align=right|1,58|| align=right|3,593||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102378)||1999 TA146|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,171|| align=right|2,49|| align=right|3,758||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102379)||1999 TR146|| align=right|15,1|| align=right|2,873|| align=right|0,083|| align=right|2,47|| align=right|4,869||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102380)||1999 TE150|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,142|| align=right|6,90|| align=right|3,489||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102381)||1999 TU151|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,116|| align=right|7,04|| align=right|3,615||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102382)||1999 TZ151|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,127|| align=right|7,24|| align=right|3,593||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102383)||1999 TH152|| align=right|16,1|| align=right|2,641|| align=right|0,230|| align=right|2,17|| align=right|4,291||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102384)||1999 TL152|| align=right|16,4|| align=right|2,574|| align=right|0,191|| align=right|1,70|| align=right|4,130||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102385)||1999 TQ152|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,248|| align=right|5,65|| align=right|4,268||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102386)||1999 TB153|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,132|| align=right|6,44|| align=right|3,646||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102387)||1999 TB155|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,170|| align=right|6,72|| align=right|3,403||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102388)||1999 TG155|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,186|| align=right|9,01|| align=right|3,776||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102389)||1999 TM155|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,165|| align=right|7,28|| align=right|3,551||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102390)||1999 TP155|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|6,34|| align=right|3,698||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102391)||1999 TH157|| align=right|14,9|| align=right|2,593|| align=right|0,214|| align=right|12,99|| align=right|4,176||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102392)||1999 TN157|| align=right|16,0|| align=right|2,535|| align=right|0,072|| align=right|2,22|| align=right|4,036||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102393)||1999 TA160|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,140|| align=right|3,86|| align=right|3,886||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102394)||1999 TL161|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,130|| align=right|3,61|| align=right|3,413||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102395)||1999 TE164|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,139|| align=right|7,38|| align=right|3,580||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102396)||1999 TD166|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,088|| align=right|6,00|| align=right|3,550||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102397)||1999 TN167|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,068|| align=right|5,82|| align=right|3,634||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102398)||1999 TZ168|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,050|| align=right|6,13|| align=right|3,617||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102399)||1999 TG169|| align=right|16,1|| align=right|2,220|| align=right|0,127|| align=right|3,63|| align=right|3,307||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102400)||1999 TW169|| align=right|16,6|| align=right|2,442|| align=right|0,206|| align=right|1,85|| align=right|3,815||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102401)||1999 TY169|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,081|| align=right|3,36|| align=right|4,685||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102402)||1999 TS171|| align=right|15,4|| align=right|2,369|| align=right|0,106|| align=right|7,65|| align=right|3,647||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102403)||1999 TB172|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,204|| align=right|1,82|| align=right|3,755||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102404)||1999 TJ172|| align=right|16,1|| align=right|2,249|| align=right|0,193|| align=right|2,23|| align=right|3,372||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102405)||1999 TP172|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,303|| align=right|1,77|| align=right|3,469||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102406)||1999 TR173|| align=right|17,0|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|2,25|| align=right|3,716||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102407)||1999 TW174|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,101|| align=right|3,33|| align=right|4,062||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102408)||1999 TM175|| align=right|16,1|| align=right|2,349|| align=right|0,125|| align=right|5,82|| align=right|3,599||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102409)||1999 TN175|| align=right|16,3|| align=right|2,618|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|4,235||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102410)||1999 TS175|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,028|| align=right|5,99|| align=right|4,439||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102411)||1999 TB177|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,027|| align=right|0,70|| align=right|3,646||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102412)||1999 TZ179|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,166|| align=right|1,32|| align=right|3,817||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102413)||1999 TC181|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,240|| align=right|5,11|| align=right|4,216||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102414)||1999 TA182|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,171|| align=right|8,57|| align=right|4,186||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102415)||1999 TH183|| align=right|16,4|| align=right|2,557|| align=right|0,047|| align=right|3,60|| align=right|4,088||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102416)||1999 TL184|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,073|| align=right|12,61|| align=right|3,615||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102417)||1999 TN184|| align=right|15,3|| align=right|2,448|| align=right|0,097|| align=right|13,75|| align=right|3,830||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102418)||1999 TN187|| align=right|15,4|| align=right|2,532|| align=right|0,157|| align=right|9,84|| align=right|4,028||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102419)||1999 TD189|| align=right|13,7|| align=right|3,245|| align=right|0,040|| align=right|21,30|| align=right|5,846||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102420)||1999 TC190|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,179|| align=right|13,06|| align=right|4,261||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102421)||1999 TZ190|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,284|| align=right|14,35|| align=right|4,348||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102422)||1999 TW191|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,205|| align=right|6,32|| align=right|3,448||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102423)||1999 TJ192|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,076|| align=right|7,03|| align=right|4,539||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102424)||1999 TD194|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,176|| align=right|3,47|| align=right|3,508||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102425)||1999 TN194|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,194|| align=right|6,86|| align=right|3,700||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102426)||1999 TY196|| align=right|15,0|| align=right|2,625|| align=right|0,033|| align=right|11,40|| align=right|4,251||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102427)||1999 TK200|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,198|| align=right|12,19|| align=right|4,128||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102428)||1999 TD201|| align=right|16,2|| align=right|2,225|| align=right|0,173|| align=right|7,38|| align=right|3,319||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102429)||1999 TD202|| align=right|16,4|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|1,56|| align=right|4,061||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102430)||1999 TG204|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,127|| align=right|7,00|| align=right|3,643||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102431)||1999 TL205|| align=right|16,5|| align=right|2,143|| align=right|0,231|| align=right|2,65|| align=right|3,137||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102432)||1999 TA207|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,208|| align=right|19,75|| align=right|5,643||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102433)||1999 TL209|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,066|| align=right|12,45|| align=right|3,864||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102434)||1999 TD210|| align=right|14,7|| align=right|2,552|| align=right|0,179|| align=right|11,13|| align=right|4,076||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102435)||1999 TN210|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|13,53|| align=right|4,126||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102436)||1999 TX211|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,188|| align=right|5,44|| align=right|4,160||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102437)||1999 TY212|| align=right|15,8|| align=right|2,631|| align=right|0,142|| align=right|2,56|| align=right|4,266||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102438)||1999 TJ213|| align=right|16,5|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|2,23|| align=right|3,698||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102439)||1999 TQ213|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|3,07|| align=right|3,621||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102440)||1999 TW213|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,193|| align=right|1,52|| align=right|3,825||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102441)||1999 TX213|| align=right|16,4|| align=right|2,617|| align=right|0,231|| align=right|3,85|| align=right|4,233||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102442)||1999 TZ214|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,096|| align=right|2,88|| align=right|4,992||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102443)||1999 TB215|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,143|| align=right|3,44|| align=right|3,719||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102444)||1999 TT215|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,168|| align=right|3,77|| align=right|4,110||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102445)||1999 TF216|| align=right|16,3|| align=right|2,637|| align=right|0,200|| align=right|4,35|| align=right|4,281||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102446)||1999 TO216|| align=right|16,4|| align=right|2,521|| align=right|0,115|| align=right|2,25|| align=right|4,002||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102447)||1999 TR216|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,006|| align=right|3,68|| align=right|3,762||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102448)||1999 TS216|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,205|| align=right|2,42|| align=right|3,765||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102449)||1999 TC217|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,196|| align=right|4,13|| align=right|3,685||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102450)||1999 TD217|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,184|| align=right|2,41|| align=right|3,809||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102451)||1999 TL217|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,116|| align=right|8,76|| align=right|4,087||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102452)||1999 TV217|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|3,22|| align=right|3,612||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102453)||1999 TW217|| align=right|16,3|| align=right|2,455|| align=right|0,109|| align=right|6,36|| align=right|3,846||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102454)||1999 TY218|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,318|| align=right|5,24|| align=right|3,368||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102455)||1999 TU220|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|3,79|| align=right|3,723||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102456)||1999 TJ221|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,157|| align=right|6,86|| align=right|3,687||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102457)||1999 TP221|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,190|| align=right|7,19|| align=right|3,587||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102458)||1999 TH225|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,084|| align=right|9,23|| align=right|5,417||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102459)||1999 TD226|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,200|| align=right|0,45|| align=right|3,423||MBA||2. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102460)||1999 TN226|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,176|| align=right|2,32|| align=right|3,663||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102461)||1999 TG227|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|3,38|| align=right|3,660||MBA||1. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102462)||1999 TE229|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,179|| align=right|7,02|| align=right|3,391||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102463)||1999 TD230|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,142|| align=right|7,61|| align=right|3,480||MBA||3. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102464)||1999 TG230|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,154|| align=right|6,91|| align=right|3,553||MBA||3. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(102465)||1999 TB231|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,088|| align=right|16,48|| align=right|5,479||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102466)||1999 TW232|| align=right|16,7|| align=right|2,591|| align=right|0,085|| align=right|5,31|| align=right|4,171||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102467)||1999 TA233|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,115|| align=right|14,59|| align=right|4,307||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102468)||1999 TV234|| align=right|15,9|| align=right|2,262|| align=right|0,182|| align=right|6,45|| align=right|3,400||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102469)||1999 TC237|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,176|| align=right|4,61|| align=right|3,368||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102470)||1999 TQ239|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,090|| align=right|5,80|| align=right|3,611||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102471)||1999 TN241|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,127|| align=right|7,57|| align=right|3,719||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102472)||1999 TT242|| align=right|14,7|| align=right|2,489|| align=right|0,169|| align=right|7,98|| align=right|3,926||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102473)||1999 TW244|| align=right|15,4|| align=right|2,675|| align=right|0,302|| align=right|12,47|| align=right|4,374||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102474)||1999 TZ245|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,172|| align=right|13,18|| align=right|4,356||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102475)||1999 TA246|| align=right|15,3|| align=right|2,620|| align=right|0,204|| align=right|14,01|| align=right|4,239||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102476)||1999 TC246|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,164|| align=right|5,64|| align=right|3,776||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102477)||1999 TQ247|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,144|| align=right|10,87|| align=right|4,148||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102478)||1999 TN248|| align=right|16,2|| align=right|2,616|| align=right|0,292|| align=right|4,49|| align=right|4,230||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102479)||1999 TQ250|| align=right|15,6|| align=right|2,780|| align=right|0,113|| align=right|8,86|| align=right|4,634||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102480)||1999 TW250|| align=right|15,4|| align=right|2,998|| align=right|0,097|| align=right|0,50|| align=right|5,189||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(102481)||1999 TG252|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,179|| align=right|8,49|| align=right|4,220||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102482)||1999 TH252|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,207|| align=right|9,46|| align=right|4,059||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102483)||1999 TA253|| align=right|15,4|| align=right|2,445|| align=right|0,165|| align=right|4,86|| align=right|3,823||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102484)||1999 TU256|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,182|| align=right|4,69|| align=right|3,807||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102485)||1999 TQ258|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,190|| align=right|1,82|| align=right|4,286||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102486)||1999 TY258|| align=right|16,8|| align=right|2,587|| align=right|0,127|| align=right|2,52|| align=right|4,160||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102487)||1999 TF260|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,146|| align=right|5,20|| align=right|3,769||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102488)||1999 TU260|| align=right|15,5|| align=right|2,178|| align=right|0,151|| align=right|5,44|| align=right|3,215||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102489)||1999 TC262|| align=right|16,7|| align=right|2,434|| align=right|0,062|| align=right|1,58|| align=right|3,797||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102490)||1999 TD264|| align=right|15,0|| align=right|3,248|| align=right|0,060|| align=right|1,69|| align=right|5,854||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102491)||1999 TK264|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|4,37|| align=right|3,711||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(102492)||1999 TG265|| align=right|13,0|| align=right|3,233|| align=right|0,041|| align=right|16,49|| align=right|5,811||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102493)||1999 TW265|| align=right|14,9|| align=right|2,458|| align=right|0,044|| align=right|13,67|| align=right|3,854||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102494)||1999 TQ273|| align=right|14,5|| align=right|2,666|| align=right|0,173|| align=right|13,80|| align=right|4,352||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102495)||1999 TH274|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,268|| align=right|2,07|| align=right|3,466||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102496)||1999 TT277|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,163|| align=right|9,72|| align=right|3,828||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102497)||1999 TY278|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,115|| align=right|5,93|| align=right|3,715||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102498)||1999 TQ280|| align=right|16,6|| align=right|2,335|| align=right|0,181|| align=right|2,75|| align=right|3,567||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102499)||1999 TD282|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,185|| align=right|27,22|| align=right|4,207||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(102500)||1999 TG283|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,097|| align=right|8,65|| align=right|4,234||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov